До́внар (, ) — древний шляхетский род в Литве, Польше и Белоруссии.

Герб 
Семейства Довнаров () приписывались к двум гербам: Новина и Побог (Побуг). Старейший род Довнар (Запольские-Довнар, Довнар-Запольские) приписан к гербу «ПОБОГ» с XVI века, остальные роды Довнаров к своим гербам с XVIII века. Род, приписанный к  гербу "Побог" с XVI века, внесен Герольдией в категорию: «Дворянские роды Российской империи литовского происхождения» и в            6-ю часть Дворянской родословной книги как род: "коих доказательства дворянского достоинства за сто лет и выше восходят; благородное же их начало покрыто неизвестностию". Отношение разных родов Довнар (Downar) к разным гербам указывает на то, что они относятся к разным семействам. Это отношение в большой степени зависело от их территориального происхождения и бытования.

История 
В списках землевладельцев Минской губернии также фигурируют несколько семей Довнаров (например за 1889 и 1889 годы). Данные о Довнарах имеются в фондах РГИА Санкт-Петербурга и в книгах исторической библиотеки Москвы. Некий Довнар есть в транскрипции регистрационных записей Первой мировой войны — «Bradley County Soldiers»: «James Downar Wear / Warren, Ark(USA) / Feb, 6, 1887 / Caucasian / 30». Фамилия Довнар есть в списке шляхты Ошмянского уезда Виленской губернии. Список имеет фамилии, герб, дату вывода и название фольварка, где жили Довнары: «Nazwisko — herb — (rok i miejsce wywodu — rok aktykacji w Oszmianie/ — folwarki), Downar — — (1802 і 1827 Oszmiana/ Skrodzczyzna» В Белоруссии в Минской области есть местечко, или небольшая деревня под названием Довнары. В ней проживают Довнары, Марецкие и др., в Гродненской области также есть два местечка с аналогичным названием. По некоторым данным, фамилия Довнар есть в списках Лидской шляхты XIX века. Она были приписана к Лидскому приходу на территории нынешней Белоруссии. Была также шляхетская фамилия Довнар в Трокском уезде (нынешняя Литва).

Представители 
Представители данной фамилии встречаются в России, на Украине, в Белоруссии, США, Великобритании, Польше и др. странах.

 Довнар-Запольский, Митрофан Викторович
 Довнар, Андрей Владимирович (род. 1973) — белорусский футболист и тренер.
 Довнар, Геннадий Станиславович — писатель.
 Довнар, Антон Аркадьевич (1939 — 2005) — живописец, заслуженный художник России, член Союза художников.

Ссылки 
 
Фонд 319 Национальный исторический архив Республики Беларусь (НИАРБ)

Шляхетские роды герба Побог